Сола́рі () — прізвище італійського походження, яке носили або носять такі особи:

 Бенхамін Соларі Парравісіні — аргентинський художник і скульптор
 Естебан Соларі — аргентинський футболіст
 Індіо Соларі — аргентинський співак та музикант
 Лаура Соларі — італійська актриса
 Сантьяго Соларі — аргентинський футболіст
 Хорхе Соларі — аргентинський футболіст

Див. також 
 Солари